Арабский шрифт Брайля (,  / ) — шрифт Брайля для арабского языка. Был разработан для Египта английскими миссионерами примерно в 1878 году, в целом соответствует английскому шрифту Брайля и другим алфавитам на основе латиницы, а также на основе других письменностей, таких как  и кириллица. Исторически сложилось несколько стандартов арабского шрифта Брайля, некоторые из которых (например, алжирский вариант) не были связаны с египетским вариантом. Единый унифицированный арабский шрифт Брайля был принят в 1950-х годах в рамках движения за , и является стандартом де-факто во всём арабском мире. Шрифты Брайля для других языков на основе арабской письменности, как, например,  и персидский, отличаются от арабского шрифта в написании некоторых букв и диакритических знаков.

Арабский шрифт Брайля читается слева направо, согласно международной конвенции. Числа также читаются слева направо, как в печатных арабских документах.

Знаки арабского шрифта Брайля 
Арабский шрифт Брайля включает в себя многочисленные сокращения, которые не описаны здесь. На конференции в Саудовской Аравии в 2002 году был принят единый стандарт шрифта Брайля для арабского языка, но по состоянию на 2013 год его приняли не все арабские страны, и, кроме того, к нему не присоединились некоторые мусульманские страны, включая Иран, Малайзию и Индонезию.

Буквы

Знаки пунктуации 
В записи шрифтом Брайля знаков кавычек, скобок и подчеркивания имеются некоторые различия между традиционной и унифицированной арабской пунктуацией.
Общая пунктуация

Традиционная пунктуация

Унифицированная арабская пунктуация

Примечания 

Арабский язык
Шрифты Брайля